

Patronyme 

 François-Xavier Laire (1738-1801), bibliothécaire et bibliographe français.

Toponyme 

 Laire, commune française du Doubs ;
 Laire, rivière suisse du canton de Genève.

Homonymie de toponyme